

Mitologia 
 Eros – w mitologii greckiej bóg miłości i pożądania

Miasta 
 Eros – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Jackson

Astronomia i astronautyka 
 Eros – planetoida o numerze katalogowym 433
 Eros – seria dwóch izraelskich satelitów obserwacyjnych

Kinematografia 
 Eros – amerykańsko-brytyjsko-francusko-chińsko-włoski film z 2004 roku w reżyserii Wonga Kar-Waia
 Eros – włoski film z 1988 roku w reżyserii Bruna Gaburra

Zoologia 
 modraszek eros (Polyommatus eros) – motyl z rodziny modraszkowatych

Psychologia 
 eros – miłość twórcza, kreatywna lub romantyczna, w której dominującą rolę odgrywa sentyment, tęsknota, oczarowanie, pragnienie coraz większej pełni
 eros – w psychoanalizie Freuda popęd życia

Seksuologia 
 Eros – w czasach PRL nazwa jedynych dostępnych prezerwatyw, wówczas synonim kondoma, prezerwatywy

Zobacz też 

 Eros i Psyche – dramat Jerzego Żuławskiego
 Eros Capecchi – włoski kolarz 
 Eros Ramazzotti – włoski piosenkarz